Einar Karlsson può riferirsi a:
Erik David Einar Karlsson (1908-1980) - lottatore svedese
Einar Karlsson (1909-1967) - calciatore svedese